Šrámková bzw. Šramková ist der Familienname folgender Personen:

 Alena Šrámková (1929–2022), tschechoslowakische bzw. tschechische Architektin
 Rebecca Šramková (* 1996), slowakische Tennisspielerin
 Taťána Šrámková (* 1954), tschechische Badmintonspielerin